Sabia steht für:
 den piemontesischen Namen des Orts Sabbia in der Provinz Vercelli, Italien
 Sabia-Virus, brasilianisches hämorrhagisches Fieber
 einen weiblichen Vornamen

Sabia ist der Familienname folgender Personen:
 Donato Sabia (1963–2020), italienischer Sportler
 Laura Villela Sabia (1916–1996), kanadische Journalistin